Por Greenup pode estar à procura de:
 Greenup (Illinois)
 Greenup (Kentucky)

Ver também 
 Condado de Greenup

Desambiguações de topônimos